Сухово-Кобылина, Елизавета Васильевна (настоящее имя Елизавета Васильевна Салиас-де-Турнемир; 1815—1892) — русская писательница, хозяйка литературного салона. 
 Сухово-Кобылина, Софья Васильевна (1825—1867) — русская художница из рода Сухово-Кобылиных.